Алекса́ндр Алекса́ндрович Крю́ков:
 Крюков, Александр Александрович (1793—1866) — декабрист, поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка.
 Крюков, Александр Александрович (1907—1957) — майор ВВС СССР, Герой Советского Союза.
 Крюков, Александр Александрович (род. 1953) — российский учёный-востоковед
 Крюков, Александр Александрович (1921—1985) — Герой Социалистического Труда.